Серге́й Алекса́ндрович Семёнов () — украинский биатлонист, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, обладатель малого Хрустального глобуса по биатлону сезона 2014/15. Завершил карьеру, в 33 года.

Спортивная карьера 
 Биатлоном занимается с 1999 года.
 Первое выступление на международных соревнованиях — 14 марта 2005 года в возрасте 16 лет 7 месяцев.
 Член сборной Украины по биатлону с 2009 года.

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в Олимпийских играх

Карьера в Кубке мира 
 Дебют в кубке мира — 17 декабря 2009 года в индивидуальной гонке в Поклюке — 50 место.
 Следующий старт и попадание в очковую зону — 19 декабря 2009 года 19 место в спринтерской гонке в Поклюке.
 17 марта 2011 года — первое попадание на расширенный подиум, 4-е место в спринтерской гонке на этапе в Хольменколлене.
 По итогам сезона 2014/2015 завоевал Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках.

Кубок мира (медали)

Общий зачёт в Кубке мира

Места в Кубках мира

Статистика выступлений в Кубке мира 

В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.

Инд — индивидуальная гонка
Пр — гонка преследования
Спр — спринт
МС — масс-старт
Эст — эстафета
См — смешанная эстафета
Сусм — одиночная смешанная эстафета (супермикст
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ — спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Примечания 

Биатлонисты Украины
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы Европы по биатлону
Спортсмены Чернигова